— японская фамилия. Известные носители:

 Миямото, Ариана (род. 1994) — японская модель, победительница конкурса «Мисс Япония» 2015 года.
 Миямото, Карин (род. 1998) — японская певица (идол), участница гёрл-группы Juice=Juice
 
 Миямото, Масакацу (1938—2002) — японский футболист.
 Миямото Мусаси (1584—1645) — самурай, считается одним из известнейших мечников в истории.
 Миямото, Сигэру (род. 1952) — японский разработчик компьютерных игр.
 Миямото, Тэруки (1940—2000) — японский футболист, переживший атомную бомбардировку Хиросимы.
 Миямото, Цунэясу (род. 1977) — японский футболист.
 Миямото, Эмико (род. 1937) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Миямото, Юрико (1899—1951) — японская писательница.